

Biografia

Carriera sportiva
Gonzalo López Fabero nasce a Barcellona, dove ha iniziato a giocare a tennis all'età di 7 anni. In carriera ha raggiunto la posizione 169 del ranking ATP (Association of Tennis Professionals) nel 1995, mentre la miglior posizione nella classifica nazionale spagnola è stata il n 12.
In giovane età ha raggiunto molti successi: è stato campione nazionale Under 18 in Spagna nel 1988, ha vinto una edizione dell'Eddie Herr International Junior Tennis Tournament, e ha vinto in totale 12 tornei Futures.
Tra il 1990 e il 1997 ha mantenuto regolarmente posizioni tra i top 30 del ranking nazionale spagnolo, raggiungendo nel 1994 come miglior posizione in classifica il nº 12 del ranking ATP .
Nella sua carriera da giocatore ATP è stato regolarmente tra i Top 200 del ranking, tra il 1994 e il 1996, raggiungendo come miglior posizione in classifica il nº 169. Nel 1994 ha vinto il Challenger di Siviglia.

Dopo il ritiro

Dal gennaio 1998, anno del ritiro dal circuito ATP, fino al dicembre del 2000 è stato coach personale di Julián Alonso, giocatore spagnolo che ha raggiunto il n° 30 del ranking ATP ed ha fatto parte della squadra spagnola di Coppa Davis. Per Alonso si è occupato di programmazione stagionale, supervisione tecnica gestione manageriale, seguendolo in ogni torneo e facendo così due volte parte del gruppo dei coaches della squadra spagnola di Coppa Davis. Sotto la sua guida Alonso ha vinto il torneo ATP di Bologna nel 1998, battendo in finale Karim Alami 6-1 6-4.
Dal gennaio del 2000 al giugno del 2003 è stato general manager della K7 Tennis Academy di Valencia, dove oltre a ricoprire il ruolo di coach si è occupato di ideazione dei programmi di allenamento, supervisione tecnica, lavorando con oltre 200 giocatori. Durante questo incarico ha instaurato una collaborazione con Marat Safin, occupandosi di management e coaching di tennisti sponsorizzati dall'ex n°1 ATP e attuale dirigente del comitato olimpico russo e vicepresidente della federazione tennistica russa.
Dal settembre del 2003 al febbraio del 2005 ha collaborato con la Tenisval Tennis Academy, dove è stato Head Coach dell'area maschile e supervisore dell'area tecnica per i giocatori ATP. Si è occupato della pianificazione del calendario stagionale dei giocatori che non avendo classifica hanno puntato ad entrare nei top 100 del ranking ATP.
Dall'aprile del 2005 all'agosto del 2009 ha lavorato presso la BTT Academy (Barcelona Total Academy). Anche qui si è occupato dell'ideazione dei programmi di allenamento, della pianificazione stagionale per i giocatori, della supervisione tecnica. Ha ricoperto la carica di Staff Manager e ha allenato personalmente il russo Tejmuraz Gabašvili, facendogli raggiungere nel febbraio 2009 il nº 59 come miglior posizione ATP in carriera.
Nel novembre 2009 è tra i fondatori della Masia Tennis Academy a Valencia, del quale è direttore tecnico. Anche qui si occupa di ideazione dei programmi di allenamento, supervisione tecnica e pianificazione stagionale per i giocatori. Ricopre il ruolo di staff manager.

Note

Collegamenti esterni